Dronning har flere betydninger:

 Dronning – en kvindelig regent eller ægtefælle til en regent
 Dronning (biologi) – et dominerende individ hos visse insekter
 Dronning (skak) – en spillebrik i skak
 Dronning (spillekort) – et kort i en bunke traditionelle spillekort